Subačius ist ein litauischer männlicher Familienname, abgeleitet von Subačius.

Weibliche Formen 
Subačienė, verheiratet
Subačiūtė, ledig

Personen 

Kęstutis Subačius (* 1937), Politiker, Bürgermeister von Kapsukas
Mindaugas Subačius (1973–2018), Politiker, Mitglied des Seimas

Familienname
Litauischer Personenname